Tripoli Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Tripoli Lake, Algoma, sjö i Ontario, 
 Tripoli Lake, Kenora District, sjö i Ontario, 

Robotskapade Kanadaförgreningar